Joy to the World – canto natalizio composto da Isaac Watts nel 1819
Joy to the World – album di Faith Hill
Joy to the World – singolo dei Three Dog Night